Herakleia (griechisch Ηράκλεια, lateinisch Heraclea; nach dem Halbgott Herakles) ist

Name antiker Städte:
 Herakleia (Akarnanien) in Akarnanien am Südufer des Ambrakischen Golfs
 Herakleia (Basilikata) am Golf von Tarent, der Schauplatz der Schlacht von Heraclea
 Herakleia (Gallia Narbonensis) im Rhone-Delta
 Herakleia Kybistra, siehe Ereğli (Konya) in der Türkei
 Herakleia am Latmos in Karien
 Herakleia Lynkestis (Makedonien)
 Herakleia in Moesia inferior, später Axiopolis, heute Cernavodă in Rumänien
 Herakleia Minoa an der Südküste Siziliens
 Herakleia Perinthos, in Thrakien, siehe Marmara Ereğlisi
 Herakleia Pontike (Heraclea Pontica) in Bithynien an der Küste des Schwarzen Meeres
 Herakleia Salbake im östlichen Karien, heute Vakıf (Tavas) in der Türkei 
 Herakleia Sintike im thrakischen Makedonien
 Herakleia (Sizilien) am Fuß des Eryx auf Sizilien
 Herakleia Trachinia
 Heracleia in Venetien, siehe Eraclea

Name von zwei Titularbistümern:
 Titularbistum Heraclea
 Titularerzbistum Heraclea in Europa

In der antiken Literatur:
 Herakleia (Epos), Epos aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.

Siehe auch:

 Iraklia (Begriffsklärung) für moderne Orte desselben Namens